Álvaro Pintos puede estar referido a:

Personas 
 Álvaro Pintos (1977-), futbolista uruguayo.
 Álvaro Pintos (1964-), músico uruguayo.